Az 1976-os US Open női versenyét az amerikai Chris Evert nyerte aki két szettben diadalmaskodott az ausztrál Evonne Goolagong ellen.

Kiemeltek 

  Chris Evert (Bajnok)</li>
  Evonne Goolagong (Döntős)</li>
  Martina Navratilova (Első kör)</li>
  Virginia Wade (Második kör)</li>
  Nancy Richey (Második kör)</li>
  Rosie Casals (Negyeddöntős)</li>
  Kerry Reid (Második kör)</li>
  Olga Morozova (Harmadik kör)</li>

  Sue Barker (Negyedik kör)
  Dianne Fromholtz (Elődöntős)
  Mona Guerrant (Első kör)
  Francoise Durr (Negyedik kör)
  Natasha Chmyreva (Negyeddöntős)
  Carrie Meyer (Első kör)
  Terry Holladay (Negyedik kör)
  Betty Stöve (Első kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 

1976 a teniszben